Deseilligny ist der Name von:

 Jules Alfred Pierrot Deseilligny (1868–1918), französischer Selenograf
 Deseilligny (Mondkrater), benannt nach Jules Alfred Pierrot Deseilligny